harpia – w mitologii greckiej istota porywająca dzieci i dusze zmarłych, bóstwo uosabiające gwałtowny wiatr

Zobacz też 
 harpia wielka – ptak z monotypowego rodzaju Harpia, z rodziny jastrzębiowatych
 Harpie – strona ujednoznaczniająca